Кищенков — русская фамилия.

Известные носители 
 Кищенков, Иван Михайлович (1880—1964) — русский советский поэт и писатель, резчик по дереву.
 Кищенков, Леонид Иванович (1902—1975) — русский и советский художник и скульптор.

См. также 
 Кищенко